Licini Damasip (senador), senador romà del partit de Pompeu 
 Licini Damasip (antiquari), un dels més gran aficionats a les estàtues de Roma i comerciant d'antiguitats